Luschin ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Luschin von Ebengreuth (1841–1932), österreichischer Rechtshistoriker und Numismatiker
 Fjodor Fjodorowitsch Luschin (1695–1727), russischer Geodät, Kartograf und Forschungsreisender
 Hugo Luschin (1878–1946), Rat des österreichischen Obersten Gerichtshofes und deutscher Reichsgerichtsrat 
 Raimund Luschin (* 1942), österreichischer Moraltheologe